LPX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Liepaya (Lettonia)